Topònims:
 Barranc del Carraixet, barranc o rambla del País Valencià que naix a la serra Calderona i desemboca a la mar Mediterrània al paratge dels Peixets (a Alboraia)
 Mancomunitat del Carraixet, mancomunitat de municipis de la comarca de l'Horta Nord (País Valencià)
 Música: Carraixet (grup musical), grup musical valencià d'estil folk